De twintigste etappe van de Ronde van Frankrijk 2012 werd verreden op 22 juli 2012 over een afstand van 120 kilometer van Rambouillet naar Parijs, Champs-Élysées.

Verloop 
Na de klassieke slenterpartij begon op de Champs-Élysées het echte koerswerk. Jens Voigt en Danilo Hondo kregen een tiental renners mee. Uiteindelijk bleven hier enkel Voigt, Sébastien Minard en Rui Costa van over, maar ook zij hielden niet stand. Bradley Wiggins zette de trein al vroeg op de sporen en Mark Cavendish maakt perfect af. Hij haalde daardoor, net als Peter Sagan en André Greipel drie etappezeges in deze Tour.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Eindklassementen

Nevenklassementen

Externe links
 De route van de 20e etappe in Google Maps

20
Sportevenement in Parijs